Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2010./11. su predstavljale lige koje su bile rang ispod Treće hrvatske rukometne lige.

Ljestvice

Županijska liga Zagrebačka

Izvori 
 RK Rudar-Rude Glasnik ŽRL Zagrebačka 2010./11. broj 20

Poveznice 
 Premijer liga 2010./11.
 1. HRL 2010./11.
 2. HRL 2010./11.
 3. HRL 2010./11.

2010-11
m-5